Букош може бити:

 Букош (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Букош (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија